Jayce Hawryluk (né le  à Yorkton, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position de centre.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2012-2013 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||61 ||18 ||25 ||43 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||59 ||24 ||40 ||64 ||44 ||8 ||5 ||7 ||12 ||14
|-
| 2014-2015 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||54 ||30 ||35 ||65 ||69 ||16 ||10 ||9 ||19 ||24
|-
| 2015-2016 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||58 ||47 ||59 ||106 ||101 ||21 ||7 ||23 ||30 ||39
|-
| 2016-2017 || Thunderbirds de Springfield || LAH ||47 ||9 ||17 ||26 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Thunderbirds de Springfield || LAH ||64 ||10 ||26 ||36 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Monarchs de Manchester || ECHL ||6 ||0 ||2 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Thunderbirds de Springfield || LAH ||31 ||8 ||24 ||32 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Panthers de la Floride || LNH ||42 ||7 ||5 ||12 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Thunderbirds de Springfield || LAH ||6 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Panthers de la Floride || LNH ||15 ||1 ||2 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 11 ||2 ||5 ||7 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021||  Canucks de Vancouver || LNH || 30 || 2 || 3 || 5 || 9 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Skellefteå AIK || SHL ||39 ||8 ||11 ||19 ||26 ||6 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
| 2022-2023 || Senators de Belleville || LAH || 19 || 3 || 5 || 8 || 27 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Comets d'Utica || LAH || || || || || ||

| 98 || 12 || 15 || 27 || 41||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

|-
| 2014 || align=left| - 18 ans || align=left|Championnat du monde - 18 ans ||6 ||0 ||2 ||2 ||10 ||align=left| Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en janvier 1996
Naissance en Saskatchewan
Joueur international canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur des Senators de Belleville